

Prénom 
Rick est un diminutif des prénoms Richard, Patrick, Éric et Rodrick.

Œuvres 

 Rick, film réalisé par Curtiss Clayton en 2003.

Autres 
 Rickenbacker, un fabricant de guitares
 Rique de Rick, le cri des militaires des chars de combat en France

Référence